Giancarlo Marinelli (1915-1987), cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Giancarlo Marinelli (n. 1973), scrittore italiano
 Giancarlo Marinelli (n.1961), filosofo, counselor filosofico